Caladino è una  curazia (frazione) della Repubblica di San Marino, appartenente al castello di Chiesanuova.

Voci correlate 
 Chiesanuova (San Marino)
 Confine (San Marino)
 Galavotto
 Molarini
 Poggio Casalino
 Poggio Chiesanuova
 Teglio (San Marino)

Curazie dei castelli di San Marino